Серебряная свадьба может быть:
 Серебряная свадьба — собственное название 25-й годовщины свадьбы.
 Серебряная свадьба (группа) — белорусский кабаре-бэнд.
 Серебряная свадьба (фильм) —  художественный фильм.